Nom genèric per a certs peixos pelàgics de grans dimensions de la família dels escòmbrids.

La carn de tonyina és molt apreciada i es troba al mercat generalment en conserva, però també fresca. Entre els tipus de tonyina més importants des del punt de vista comercial cal mencionar:

 Tonyina vermella o tonyina d'aleta blava (Thunnus thynnus)
 Tonyina blava (Thunnus thynnus thynnus) 
 Bacora o tonyina blanca (Thunnus alalunga) 
 Bonítol ratllat (Katsuwonus pelamis) 
 Tonyina d'aleta groga (Thunnus albacares), comercialitzada com a "tonyina blanca"
 Tonyina d'aleta negra (Thunnus atlanticus)
 Bonítol llis (Orcynopsis unicolor) 
 Tonyina d'ulls grossos (Thunnus obesus), comercialitzada com a "tonyina blanca"
 Tonyina del sud (Thunnus maccoyii), comercialitzada com a "tonyina blanca"
 Melva llisa o bísol (Auxis thazard thazard)
 Bonítol oriental (Gymnosarda unicolor), comercialitzat com a "tonyina blanca"

Interès gastronòmic 
La tonyina és un peix blau que es consumeix fresc o en conserva. La seua carn és ferma, agradable al paladar i nutritiva. Conté olis omega-3 molt importants per a una nutrició equilibrada. La tonyina en llauna, conservada en diversos tipus d'olis vegetals o en salmorra, és ideal per preparar amanides i entrepans, en aquesta forma és molt apreciada als Estats Units, però s'ha estés arreu del planeta.

Als Països catalans es menja sovint fresca en plats com la "tonyina amb samfaina", "tonyina amb pebrots" o també en escabetx.